Jean Charles Abbatucci může být:
 Jean Charles Abbatucci (generál) (1771–1796), francouzský generál
 Jean Charles Abbatucci (politik) (1816–1885), francouzský politik